Benkő Tibor (1905–1988) vívó
 Benkő Tibor (1955) vezérezredes, honvédelmi miniszter
 Benkő Tibor (?) labdarúgó (Nyíregyháza)
 Benkő Tibor szerkesztő, riporter